Tenisový turnaj ATP Allianz Suisse Open Gstaad 2010 se konal ve dnech 25. července - 1. srpna ve švýcarském Gstaadu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
{| class="wikitable"
!Tenista (kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. ATP
!Nasazení
|-
| Michail Južnyj (čtvrtfinále)
|  Rusko
| 14
| 1
|-
| Nicolás Almagro (vítěz)
|  Španělsko
| 18
| 2
|-
| Thomaz Bellucci (1. kolo)
|  Brazílie
| 22
| 3
|-
| Albert Montañés (čtvrtfinále)
|  Španělsko
| 24
| 4
|-
| Tommy Robredo (1. kolo)
|  Španělsko
| 36
| 5
|-
| Victor Hănescu (1. kolo)
|  Rumunsko
| 43
| 6
|-
| Richard Gasquet (finále)
|  Francie
| 46
| 7
|-
| Paul-Henri Mathieu (1. kolo)
|  Francie
| 52
| 8
|-
|}
 Nasatení dle žebříčku ATP z 19. července 2010.

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Michael Lammer
  Alexander Sadecky
  Agustín Velotti

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Farruch Dustov
  Andreas Haider-Maurer
  Yann Marti
  Jurij Ščukin

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Južnyj
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= M Gicquel
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Sadecky
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Y Marti
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Golubjov
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J Šukin
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= F Gil
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= T Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Montañés
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Riba
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=65

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Istomin
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= A Haider-Maurer
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Brands
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= P Luczak
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= F Dustov
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= R Gasquet
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Južnyj
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= A Sadecky
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= J Šukin
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= F Gil
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Montañés
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Haider-Maurer
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= D Brands
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= R Gasquet
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= M Južnyj
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= J Šukin
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Montañés
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= R Gasquet
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= J Šukin
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= R Gasquet
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Mužská čtyřhra 
 Nasazení 
  Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2010